— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1666—1870), в провинции Хиго региона Кюсю. Дочерний хан Кумамото-хана (熊本藩). Также известно под названием Такасэ-хан (高瀬藩).

Краткая информация 

Административный центр: городок Кумамото-Синдэн (современный город Уто, префектура Кумамото).

Хиго-Синдэн-хан был образован в 1666 году и управлялся родом Хосокава, который принадлежал к тодзама-даймё и имел статус правителя лагеря (陣屋). Главы рода имели право присутствовать в ивовом зале сёгунов.

Хиго-Синдэн-хан был ликвидирован в 1870 году.

Доход хана — 30 000 коку риса

Правители

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии